Сен-Жульєн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро
 Сен-Жульєн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Сен-Жульєн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор
 Сен-Жульєн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези
 Сен-Жульєн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона
 Сен-Жульєн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар
 Сен-Жульєн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура